Динь-Динь:

 Динь-Динь — фея из сказки Дж. Барри «Питер Пэн».
 Динь-Динь — героиня диснеевского мультфильма «Питер Пэн» и франшизы о феях.